Gagarin way — это пьеса шотландского драматурга Грегори Берка, названная по одноимённой улице в небольшой деревне Lumphinnans (на русский переводится как Люмфинанс или Ламфинэнс) в Файфе.
На русском языке пьеса впервые была поставлена в Рижском русском театре имени Михаила Чехова 31 января 2009 года режиссёром Николаем Горбуновым , а в России — Волгоградским молодёжным театром 13 июля 2010 года.

Действующие лица 
 Том — охранник, в прошлом студент-политолог, мечтает о карьере.
 Эдди — рабочий, склонен к насилию.
 Гэри — рабочий, организатор похищения Фрэнка.
 Фрэнк — менеджер.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Рижского русского театра
 Сайт Волгоградского молодёжного театра

Пьесы Великобритании
Пьесы на английском языке
Пьесы 2001 года